Příjmení Cordero nese více různých osobností:

 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (1925–2017) – italský římskokatolický kněz
 Eugene Cordero (* 1986) – americký herec a komik
 Sebastián Cordero (* 1972) – ekvádorský filmový režisér a scenárista

Externí odkazy